

Toponomastica 
 Sanremo – comune italiano della Liguria
 Rifugio Sanremo – rifugio italiano
 The San Remo – residenza nell'Upper West Side nella città di New York
 San Remo – città dell'Australia

Musica 
 Festival di Sanremo – manifestazione canora italiana
 Area Sanremo – concorso canoro italiano
 Sanremo Giovani – manifestazione canora italiana
 Sanremo – album di Mina del 2000
 Sanremo – EP dei Mariposa del 2010

Sport 
 Sanremo Tennis Cup – torneo di tennis ATP
 San Remo Open – torneo di tennis del 1990
 Rally di Sanremo – rally automobilistico